Mercedes-Benz Heckmotorwagen steht für folgende Modelle:

 Mercedes-Benz W 17, Typ 120, 1931–1932, Konzeptfahrzeug
 Mercedes-Benz W 23, Typ 130, 1934–1936, Serienmodell
 Mercedes-Benz W 25 D, Typ 175, 1933, Konzeptfahrzeug
 Mercedes-Benz W 28, Typ 170 H, 1936–1939, Serienmodell
 Mercedes-Benz W 30, Typ 150, 1934–1936, Serienmodell